Ю́рий Пахо́мов: Пахомов, Юрий Анатольевич (род. 1956) — генерал-майор, начальник УФСБ по Тюменской области.